El cant dels ocells – tradizionale canto natalizio catalano
El cant dels ocells – film del 2008 diretto da Albert Serra